Molekulska formula -{C17H22N2O}- se može odnositi na:

 5-MeO-DALT
 Doksilamin